Azalein ist die Bezeichnung für:

 einen Triphenylmethanfarbstoff, siehe Azalein (Teerfarbstoff)
 einen Naturfarbstoff, siehe Azalein (Flavonoid)